Гюнтер де Бройн (; ) — немецкий писатель.

Биография 
Гюнтер де Бройн все своё детство и юность провел в берлинском районе Бритц. В годы Второй мировой войны был призван в ряды вермахта и с 1943 по 1945 год воевал в Чехословакии, затем был ранен и попал в плен. После освобождения и лечения в госпитале отправился в Потсдам, где прошел курсы школьных учителей, и после работал преподавателем в коммуне Меркиш-Лух до 1949 года.

В 1949—1953 годах де Бройн получает специальность библиотекаря и с 1961 года работает научным сотрудником в Центральном институте библиотековедения в Восточном Берлине. С 1965 по 1978 год является членом Союза писателей ГДР, а с 1974 по 1982 год входит в состав президиума Пен-центра ГДР.

В 80-е годы писатель все чаще негативно высказывается о политике проводимой Восточной Германией, а в 1989 году отказывается от Национальной премии ГДР.

Помимо писательской деятельности де Бройн также активно занимается издательской — в период с 1980 по 1996 год вышло 10 книг из основанной им серии «Бранденбургский сад поэтов» ().

Сын писателя Вольфганг де Бройн (род. 1951) также занимается литературной деятельностью и возглавляет музей Генриха фон Клейста во Франкфурте-на-Одере.

Произведения 
 1968 — Буриданов осел
 1972 — Присуждение премии
 1975 — Жизнь Жана Поля Фридриха Рихтера
 1984 — Новое великолепие
 1991 — Возгласы ликования, траурные песни. Немецкие обстоятельства

Награды 
 1964 Премия Генриха Манна
 1981 Премия Лиона Фейхтвангера
 1989 Премия Томаса Манна
 1990 Премия Генриха Бёлля Кёльна
 1991 Почётная степень Фрайбургского университета
 2005 Орден Заслуг (Бранденбург)

 1994 За заслуги перед Федеративной Республикой Германия

Примечания

Ссылки 

Члены Немецкой академии языка и поэзии
Лауреаты премии Генриха Манна
Кавалеры ордена Заслуг (Бранденбург)